Beaujeu (Alpy Górnej Prowansji) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Beaujeu (Rodan) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy